Адер Кро́форд (; 1748 — 29 июля 1795) — шотландский  и .

В 1790 г. вместе с Уильямом Крюйкшенком пришёл к выводу о содержании в минерале стронцианите нового элемента, позднее названного стронцием. Был также — в труде «Опыты и наблюдения над животным теплом, а также Воспламенение горючих тел» (; 1779) — одним из пионеров калориметрии.

Примечания 

Химики Великобритании
Первооткрыватели химических элементов